Дробь:
 Дробь — обиходное наименование косой черты (символа «⁄») (другое, распространённое по большей части в английском языке, название символа — солидус, или слэш), например, в номерах домов. Так номер дома «5/17» читается «пять дробь семнадцать»
 Дробь — разновидность поражающих элементов, которыми снаряжаются патроны гладкоствольного оружия.
 Дробь — один из распространённых элементов народного танца, в виде сильных, чётких, коротких и частых ударов ног об пол.
 Дробь — быстрые, частые, отрывистые звуки. Например, барабанная дробь. (см. барабанный рудимент)
 Дробь — на флоте команда «дробь!» — прекращение огня.
 «Барабанная дробь» () — эпизод британского научно-фантастического сериала «Доктор Кто».

Математика 
 Дробь — форма представления рационального числа
 Дробь — элемент произвольного кольца частных.
 Рациональная функция — обобщение рационального числа на отношение многочленов
 Десятичная дробь — форма записи вещественного числа
 Непрерывная или цепная дробь — другая форма записи вещественного числа
 Наипростейшая дробь